La Malinche peut désigner :
 La Malinche, une amérindienne qui fut l'interprète, la conseillère et la maîtresse d'Hernán Cortés durant la conquête du Mexique ;
 La Malinche, également appelé Matlalcueyetl, un volcan du Mexique ;
 La Malinche, chanson de Feu! Chatterton sur l'album Ici le Jour (a tout enseveli).